Vermillion puede referirse a:
Vermillion, ciudad sede del condado de Clay, estado estadounidense de Dakota del Sur; 
Vermillion, ciudad en el condado de Marshall, estado estadounidense de Kansas; 
Vermillion, ciudad en el condado de Dakota, estado estadounidense de Minnesota; o
Vermillion, canción del grupo de heavy metal, Slipknot.